En Pologne, Mikołajów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Mikołajów, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Mikołajów, un village du powiat de Piotrków
 Mikołajów, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Mikołajów, un village du powiat de Kazimierza
 Mikołajów, un village du powiat de Staszów